Вевр-е-Монтуа́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 45 км на північ від Безансона, 4 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 978 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2375,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вевр-е-Монтуаль на сайті французького Національного інституту географії
 Вевр-е-Монтуаль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вевр-е-Монтуаль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вевр-е-Монтуаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вевр-е-Монтуаль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона